Владимир Панков:
 Панков, Владимир Иванович (род. 1946) — советский футболист и тренер, выступавший за ярославский «Шинник».
 Панков, Владимир Николаевич (род. 1975) — актёр, музыкант, режиссёр, художественный руководитель Студии SounDrama.